Muno ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Muno (* 1979), deutscher Komponist 
 Wolfgang Muno, deutscher Politikwissenschaftler